Hey steht für:
 Hey (Album), Musikalbum von Andreas Bourani
 Hey (Lied), Lied von Andreas Bourani
 Hey (Live), Livealbum von Andreas Bourani
 Hey (Band), polnische Rockband
 Hey (Zeitschrift), deutsche Jugendzeitschrift
 Hey Orgelbau, deutsches Orgelbauunternehmen
 Hey! (Album), Musikalbum von Subway to Sally

Hey ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Hey (* 1970), deutscher Fußballspieler und -trainer
 August Hey (1897–1978), saarländischer Politiker
 Bernd Hey (1942–2011), deutscher Historiker und Archivar
 David Hey (1938–2016), britischer Historiker
 Else Gürleth-Hey (1869–1946), deutsche Malerin und Dozentin
 Evamarie Hey-Hawkins (* 1957), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Felix Christopher Hey (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Hey (* 1948), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer
 Gustav Hey (1847–1916), deutscher Slawist
 Hans A. Hey (* 1934), deutscher Unternehmensberater
 Helmut Hey (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Hendrik Hey (* 1965), deutscher Journalist, Moderator und Produzent
 James Stanley Hey (1909–2000), britischer Radioastronom
 Johanna Hey (* 1970), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Jonny Hey (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Julius Hey  (1832–1909), deutscher Musikpädagoge
Karl Heinz Hey (* 1924), deutscher Radrennfahrer
 Matthias Hey (* 1970), deutscher Politiker (SPD)
 Max Hey (1904–1984), britischer Mineraloge, Chemiker und Kristallograph
 Oskar Hey (1866–1943), deutscher Klassischer Philologe
 Paul Hey (1867–1952), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Peter Hey (1914–1994), österreichischer Schauspieler, Conferencier und Kabarettist
 Richard Hey (1926–2004), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Rolf Hey (1892–1940), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Siegfried Hey (1875–1963), deutscher Diplomat
 Virginia Hey (* 1952), australische Schauspielerin

HEY steht für:
 Hanchey Army Heliport (IATA-Code), Heliport in Fort Rucker, Dale County, Alabama, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Hay
 HEI
 Hai
 Haj

Abkürzung